Gutt ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Gutt (1884–1971), belgischer Industrieller und Politiker
 Julian Gutt (* 1957), deutscher Biologe und Polarforscher
 Romuald Wiesław Gutt (1921–1988), polnischer Medizinhistoriker
 Tom Gutt (1941–2002), belgischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gut
 Good